Mot russe - signifiant Aurore - désignant entre autres :
le croiseur Aurore,
un train express soviétique, une fusée spatiale conçue par RKK Energia, ainsi qu'un cinéma de Moscou.
Homonymie